SM U-55 – niemiecki okręt podwodny typu U-51 z okresu I wojny światowej
 SM U-55 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej SM UB-129; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-55

Zobacz też 
 U-55

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich